Tomina (provincie), een Boliviaanse provincie
 Tomina (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Tomina (plaats), een plaats in deze gemeente